Virginie Caprice,  (Versalhes, 24 de junho de 1979) é o nome artístico da modelo e ex-atriz pornográfica francesa Virginie Gervais.

A modelo ganhou o destaque da mídia ao acertar resultados dos jogos da Eurocopa 2012, inclusive da grande final, escrevendo os nomes dos vencedores em seu próprio corpo.

Atendendo a um pedido especial do programa Globo Esporte, da Rede Globo, ela fez a previsão para o campeão da Taça Libertadores da América 2012 e posou para as câmeras com o nome do Corinthians escrito entre os seios com batom.

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da França
Naturais de Versalhes